Amstetten kan betrekking hebben op:

 Amstetten (district), een district in Neder-Oostenrijk
 Amstetten (Neder-Oostenrijk), een gemeente in bovenstaand district
 Amstetten (Württemberg), een gemeente in de Duitse staat Württemberg